Hermòtim de Pedasa, funcionari eunuc persa natural de Cària
 Hermòtim (filòsof), filòsof grec
 Hermòtim de Colofó, geòmetra grec
 Hermòtim de Clazòmenes, filòsof grec